MENT se može odnositi na:

 Trestolon, jedinjenje
 M.E.N.T. B.C., grčki košarkaški klub